Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 2010 года  прошёл в Тулузе с 14 по 22 августа по круговой  системе.  В нём приняли участие 12 спортсменов.

 —  Арно Кордье

 —  Андре Беркот

 —  Оскар Лоньон

Результаты

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 2010 году
2010 год в шашках
Спортивные соревнования в Тулузе